Lam kan syfta på:

 Lam –  tillstånd då muskel eller muskelgrupp är satt helt ur funktion, se förlamning
 Lam (namn) – kinesiskt efternamn men även från andra delar av världen
 LAM Mozambique Airlines – flygbolag från Moçambique
 Lam. – auktorsförkortning
 Lam, Bayern – stad i Landkreis Cham i Bayern